Мев-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 155 км на захід від Діжона, 31 км на північний захід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 300 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 670,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мев-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мев-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр